Löfqvist oder Løfqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Løfqvist (* 1936), dänischer Fußballspieler
 Gyrd Löfqvist (1921–2012), dänischer Schauspieler
 William Löfqvist (1947–2016), schwedischer Eishockeytorwart und Sportfunktionär